GUSA steht für:
 Sangarédi Airport (ICAO-Code), Flugplatz von Sangarédi, Region Boké, Guinea

Gusa steht für:
 Gusheh-ye Badi ol Zaman, Ort in Hamadan (Provinz), Iran

Gușă ist der Familienname folgender Personen:
 Ștefan Gușă (1940–1994), rumänischer Generalmajor und Politiker

Abkürzung